

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч группового турнира VIII чемпионата мира

Матч группового турнира VIII чемпионата мира

Матч группового турнира VIII чемпионата мира

Матч 1/4 финала VIII чемпионата мира

Матч 1/2 финала VIII чемпионата мира

Матч за 3-е место VIII чемпионата мира

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч. Прощальный матч В. Понедельника за сборную СССР

Товарищеский матч

Неофициальные игры сборной 

Товарищеский матч

Примечания

Ссылки 
 Игры сборной, 1966

Футбол в СССР в 1966 году
1966